Астракан () — фамилия:

Известные носители:
  — американский кинопродюсер.
  (род. 1956) — американский ученый в области информационных технологий.

См. также 
 Астрахан, Дмитрий Хананович (род. 1957) — российский режиссер.